Крістіан Райхерт (* 1985) — німецький плавець.
 Райхерт Олександр Олександрович (1996—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Яніна Райхерт-Тот (1895—1986) — скульптор, працювала у Львові, Кракові.